Osoby o tym nazwisku:
 Serafin (Dinkow) (ur. 1974) – prawosławny biskup
 Wasilij Dinkow (1924-2001) – radziecki polityk